

Мішкино — селище міського типу, районний центр, Курганська область
 Мішкино — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Мішкино — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Мішкино — присілок, Граховський район, Удмуртія
 Мішкино — село, районний центр, Башкортостан
 Мішкино — присілок, Учалинський район, Башкортостан
 Мішкино — село, Шарканський район, Удмуртія